Resnik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Resnik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Hadžići

 Resnik – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pleternica

 Resnik – wieś w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje

 Resnik – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Babušnica
 Resnik – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Sokobanja
 Resnik – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w mieście Kragujevac

 Resnik – wieś w Słowenii, w gminie Zreče

 Osoby o nazwisku Resnik
 Regina Resnik(ur. 30 sierpnia 1922, zm. 8 sierpnia 2013) – amerykańska śpiewaczka operowa
 Judith Arlene Resnik (ur. 5 kwietnia 1949, zm. 28 stycznia 1986) – amerykańska astronautka, doktor inżynier, uczestniczka dwóch misji kosmicznych programu Space Shuttle